|}

Die Bahnstrecke Wrocław–Szczecin (Breslau–Stettin) ist eine zweigleisige elektrifizierte Hauptbahn der Polnischen Staatsbahn (PKP). Sie führt im Westen Polens durch die drei Woiwodschaften Niederschlesien, Lebus und Westpommern.

Verlauf 
Die Strecke verläuft in Süd-Nord-Richtung und verbindet die beiden Großstädte Breslau (Wrocław) und Stettin (Szczecin) miteinander. Außerdem ist sie ein Bindeglied zwischen den Städten Wołów (Wohlau), Głogów (Glogau), Nowa Sól (Neusalz (Oder)), Zielona Góra (Grünberg (Schlesien)), Rzepin (Reppen), Kostrzyn nad Odrą (Küstrin) und Gryfino (Greifenhagen). Bei Rzepin kreuzt sie die bedeutende Ost-West-Bahnstrecke von Berlin über Frankfurt (Oder) nach Warschau.

Ausbauzustand 
Die Strecke ist durchgehend mit 3.000 Volt Gleichspannung elektrifiziert und bis auf den Abschnitt Księginice–Brzeg Dolny (km 26,328 bis km 29,400) zweigleisig.

Für Personenzüge beträgt die Höchstgeschwindigkeit zwischen dem Streckenbeginn und dem Kilometerpunkt 108,706 60 bis 120 Kilometer pro Stunde, dann bis zum Kilometer 148,300 durchgängig 120, bis zum Kilometer 168,000 80 bis 120, bis zum Kilometer 228,900 120, danach noch 60 bis 120, auf den letzten Metern 30. Güterzüge dürfen auch bis zu 120 Kilometer pro Stunde fahren, tendenziell aber langsamer als Personenzüge. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten schwanken oft je nach Streckengleis.

Geschichte 

Im Jahre 1841 wurde in Breslau die Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn-Gesellschaft (BSF) gegründet, die sich bis zu ihrer Verstaatlichung 1886 zu einem bedeutenden Verkehrsunternehmen mit einem Schienennetz von über 600 Kilometern Länge entwickelte. Die BSF eröffnete am 1. Oktober 1871 die Bahnstrecke von Liegnitz (heute polnisch: Legnica) über Raudten (Rudna) nach Glogau (Głogów), die dann entlang der Oder bis nach Rothenburg (Oder) (Czerwieńsk) verlängert wurde. In den Folgejahren wurde die Strecke abschnittsweise verlängert, am 1. Mai 1874 bis Reppen (Rzepin), am 2. Januar 1875 bis Küstrin-Neustadt (Kostrzyn nad Odrą) und am 16. November 1876 bis Königsberg (Neumark) (Chojna). Von dort erreichte man am 15. Mai 1877 die Hafenstadt und pommersche Provinzialhauptstadt Stettin (Szczecin).

Bereits am 1. April 1874 war die direkte Strecke von Breslau nach Raudten über Wohlau (Wołów) in Betrieb genommen worden, sodass eine mehr als 350 Kilometer lange Bahnstrecke entstanden war.

In den ersten Jahren endeten die Züge in Stettin an einem eigenen Bahnhof östlich des Hauptarms der Oder, dem Breslauer Bahnhof. Nachdem ab 1886 die Züge aus Breslau den Berliner Bahnhof in Stettin, den späteren Hauptbahnhof, anfuhren, blieb der Breslauer Bahnhof für den Güterverkehr in Betrieb, heute: Szczecin Dworzec Wrocławski.

Der Abschnitt Breslau–Glogau wurde bis 1912 zweigleisig ausgebaut, der Abschnitt Glogau–Rothenburg (Oder) zwischen 1925 und 1941, der Abschnitt Greifenhagen–Stettin 1936.

Am 10. November 1919 ereignete sich ein schwerer Eisenbahnunfall, als bei Neumühl-Kutzdorf\ Namyślin ein Güterzug in eine Rangierabteilung fuhr. 45 Menschen starben, 18 wurden darüber hinaus verletzt.

Nach Gründung der Deutschen Reichsbahn wurde die Strecke dem Gebiet der Reichsbahndirektionen Breslau und ab Küstrin Stettin zugeteilt, mit Ausnahme der Station Schwarztal (Krzepów), die zur RBD Osten gehörte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das zweite Gleis größtenteils demontiert, zwischen Zielona Góra und Czerwieńsk wurde es 1948 wieder in Betrieb genommen, zwischen Breslau und Brzeg Dolny 1949, 1974 zwischen Brzeg Dolny und Ścinawa, zwischen Rudna Gwizdanów und Głogów, zwischen Wróblin Głogowski und Niedoradz, zwischen Stary Kisielin und Zielona Góra und zwischen Gryfino und Stettin. 1974 bis 1976 wurde der Abschnitt Czerwieńsk–Rzepin zweigleisig ausgebaut, 1975 der Kostrzyn–Chojna und der Dolna Odra–Gryfino, 1976 der Drzeńsko–Kostrzyn. Damit war zusammen mit den weiterhin zweigleisigen Abschnitten der Vorkriegszeit die ganze Strecke zweigleisig.

Von 1982 bis 1985 wurde die Strecke elektrifiziert: Seit dem 4. März 1982 ist der Abschnitt Breslau–Brzeg Dolny fertig elektrifiziert, seit dem 22. Mai 1982 der Brzeg Dolny–Sćinawa, seit dem 29. Dezember 1982 der Ścinawa–Głogów, seit dem 23. Dezember 1983 der Głogów–Czerwieńsk, seit dem 27. Dezember 1983 der Rzepin–Dolna Odra, seit 1984 der Czerwieńsk–Rzepin und seit dem 28. Mai 1985 der Dolna Odra–Stettin. 1984 ging eine zweigleisige Umfahrungsstrecke vor allem für den Güterverkehr in Betrieb, die westlich am Bahnhof Rzepin vorbeiführt und diesen Knoten entlastet.

Die Streckenhöchstgeschwindigkeit von 120 km/h kann nur auf einigen Teilabschnitten erreicht werden, auf einer Reihe von Abschnitten liegt die Geschwindigkeit deutlich niedriger. Wegen der langen Fahrzeiten wurde seit den 1990er Jahren der größte Teil des Personenfernverkehrs, unter anderem die Züge von Berlin nach Kraków, auf andere Strecken verlagert.

Mittlerweile wurde die Strecke stark modernisiert, so dass wieder ein beachtlicher Teil des Personenfernverkehrs mit insgesamt 6 Zugpaaren eine Direktverbindung pro Richtung fährt. Dazu kommt noch auf dem Streckenabschnitt Rzepin nach Wrocław jeweils ein Eurocity von Berlin nach Kraków und ein Nightjet von Berlin nach Wien Hbf.
Seit Dezember 2020 betreiben die PKP Intercity gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG wieder die Direktverbindung mit einem Eurocity von Berlin nach Kraków über Frankfurt (Oder), Rzepin, Zielona Góra und Wrocław. Der Nightjet von Berlin nach Wien Hbf wird gemeinsam von der Österreichischen Bundesbahn und der PKP Intercity betrieben.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Niederschlesien
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Lebus
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Westpommern